Gardell är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 471 personer bosatta i Sverige

Personer med efternamnet Gardell

 Anna Gardell-Ericson (1853–1939), konstnär
 Annelie Gardell (född 1958), chef för Dansens hus
 Arvid Gardell (1887–1971), riksdagsman och lantbrukare
 Bertil Gardell (1927–1987), socialpsykolog
 Christer Gardell (född 1960), finansman
 Jonas Gardell (född 1963), författare och komiker
 Mattias Gardell (född 1959), religionshistoriker
 Nils Gardell (1736–1813), biskop
 Rune Gardell (född 1963), musiker
 Stina Gardell (född 1965), journalist och dokumentärfilmare
 Stina Gardell (simmare) (född 1990)
 Theodor Gardell (1872–1953), riksdagsman och lantbrukare

Källor

Se även
 Carlos Gardel (1890–1935), argentinsk tangosångare

Svenska efternamn